Bartosz Kwiecień (ur. 7 maja 1994 roku w Starachowicach) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Koronie Kielce. W przeszłości był zawodnikiem Juventy Starachowice, Górnika Łęczna, Chrobrego Głogów, Jagiellonii Białystok oraz Resovii.

Sukcesy

Jagiellonia Białystok  
 Wicemistrzostwo Polski: 2017/18

Statystyki 
 Stan na 5 listopada 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
  w bazie Transfermarkt

Polscy piłkarze
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze Górnika Łęczna
Piłkarze Arki Gdynia
Piłkarze Chrobrego Głogów
Piłkarze Resovii
Ludzie urodzeni w Starachowicach
Urodzeni w 1994